Hellenbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Hellenbach (Dinkelsbühl), Stadtteil der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl im Landkreis Ansbach, Bayern
 Hellenbach, bis 1948 verwendete deutsche Bezeichnung der Gemeinde Chľaba in der Südslowakei

Gewässer:
 Hellenbach (Ahr), rechter Zufluss der Ahr in Sinzig, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Hellenbach (Wölfersbach), linker Zufluss des Wölfersbachs (zum Eiweilerbach, zum Imsbach oder Borsbach, zur Prims) bei Eiweiler, Gemeinde Nohfelden, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Hellenbach (Lein), rechter Zufluss der Lein vor Leinzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hellenbach (Main), linker Zufluss des Mains durch dessen Steinheimer Altarm bei Hanau-Steinheim, Stadt Hanau, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Hellenbach, auch Hellenbächl und Höllenbach (Mühlbach), rechter Zufluss des (Handschuhsheimer) Mühlbachs nach Handschuhsheim, Stadt Heidelberg, Baden-Württemberg
 Hellenbach, von links bei der Kemmleinsmühle, Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern

Hellenbach ist ein Familienname:
 Hellenbach de Paczolay, ein aus der Slowakei stammendes und später in Kroatien ansässiges Adelsgeschlecht (1651 – 20. Jahrhundert)
 Lazar von Hellenbach von Paczolay (1827–1887), österreichisch-ungarischer Politiker, philosophischer und sozialpolitischer Schriftsteller sowie Okkultist

Siehe auch:
 Hellbach
 Höllenbach